Банкс има више значења:
 Банкс
 Округ Банкс (Џорџија)
 Банкс (Ајдахо)
 Банкс (Алабама)
 Банкс (Арканзас)
 Банкс (Орегон)